Esistono due comuni francesi con questo nome

Fenouillet – Alta Garonna
Fenouillet – Pirenei Orientali